Etela ist ein weiblicher litauischer Vorname, abgeleitet von   Ethel.

Personen 

 Etela Karpickienė (* 1966),  Politikerin, Mitglied des Seimas.

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname